Johann Viktor Gruol ist der Name folgender Personen:

* Johann Viktor Gruol der Ältere (1766–1836), deutscher Orgelbauer, Begründer der Gruol & Blessing
 Johann Viktor Gruol der Jüngere (1807–1871), deutscher Orgelbauer